Leuke – starożytna nazwa Wyspy Wężowej na Morzu Czarnym
 Leuke – nimfa z mitologii greckiej